Fisher River ist der Name folgender Flüsse:

in den Vereinigten Staaten:
 Fisher River (Chippewa River), in Wisconsin
 Fisher River (Kootenay River), in Montana
 Fisher River (Yadkin River), in North Carolina

in Kanada:
 Fisher River (Winnipegsee), in Manitoba

in Australien:
 Fisher River (Mersey River)

Siehe auch:
 Fisher River Cree Nation